Съкращението GP може да се отнася за:

 джи-пи, общопрактикуващ лекар (от английското General Practitioner)
 Гран При (от френското Grand Prix – „голяма награда“)
 .gp, домейн от първо ниво на Гваделупа
 Guitar Pro, програма за създаване на табулатури за китара
 Гошо от Почивка
 Gangplank - герой от играта League of Legends